Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 var den tredje av tre omgångar i CAF:s kvalspel till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Referenser

2